Кири́лл Эдуа́рдович Крастоше́вский (род. 29 ноября 1960, Москва) — советский и российский поэт, драматург, режиссёр, сценарист, композитор. Автор песен для исполнителей российской эстрады, режиссёр-постановщик концертных программ.

Председатель Ассоциации профессиональных исполнителей России в 1995 году. Председатель объединения российских поэтов в 1997 году. Художественный руководитель музыкальной компании «Рус-Рекордз» до 2005 года. Член Союза писателей Москвы. Член Союза Театральных Деятелей России.

Биография 
Сын известного фотографа Эдуарда Крастошевского, поставившего много кадров с Мариной Влади и Владимиром Высоцким.

Окончил школу № 232 (с гуманитарным уклоном). Окончил ГИТИС им Луначарского в 1981 году по специальности «артист театра и кино», мастерская К. С. Михайлова (театр Моссовета).

С 1981 по 1993 год — артист в московском театре «Современник». Играл почти во всем репертуаре театра. Автор юбилейных вечеров, бенефисов и капустников театра. Режиссёр и автор музыкального спектакля «Побег», второй режиссёр нескольких постановок театра.

В 1990 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на отделение поэзии на вечернее обучение (не окончил).

С 1993 года работал с композитором Максимом Дунаевским — автор и постановщик трёх мюзиклов (постановки в СНГ и Аргентине).

Автор песен для Аллы Пугачёвой, Михаила Шуфутинского, Анжелики Варум, группы «Стрелки», группы «Технология» и т. д. (всего более 1000 песен): «Городок», «Зимняя вишня», «Сильная женщина плачет у окна», «Художник, что рисует дождь» и др. Песня на его стихи «Городок» (муз. Ю. Варума, исп. А. Варум) всегда звучала в конце одноимённой юмористической телепрограммы.

Режиссёр-постановщик концертных программ в ГСК «Россия» и концертном зале «Измайлово».

С 1995 года работал в театре Аллы Пугачёвой: автор песен, журнала «Алла», фильма «№ 96 часов» (автор сценария, фильм снимался на студии Р. Быкова, не завершён).

Автор сценариев двух «Рождественских встреч» (режиссёр А. Файфман).

В 2015 году переехал из Москвы на постоянное место жительства в посёлок Лесное под Судаком (Республика Крым).

Театральные работы 
 «Театр Пушкина» (Дельвиг) — студенческая постановка в ГИТИСе им. Луначарского.
 «Побег» — режиссёр и автор («Современник»).
 Автор и постановщик концертных программ А. Варум, среди которых: «Гуд-бай, мой мальчик», «Зимняя вишня», «Городок».
 Автор и постановщик концертной программы А. Укупника в Кремле.

Поэт, писатель, сценарист, композитор 
Всего им написано более 1000 песен для различных эстрадных исполнителей, таких как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Буланова, Анжелика Варум, группа «Стрелки», группа «Технология» и т. д. Несколько лет сотрудничал с композитором и исполнителем Аркадием Укупником.

Написал несколько песен для российских кинофильмов, в частности, текст песни «Чёрная молния» (музыка — Аркадия Укупника) для одноимённого блокбастера Тимура Бекмамбетова.

Автор книг «Театр без актёров» и «Ах, как хочется вернуться в городок…» (2006).

Автор музыки фильма Продавец игрушек (2012).

Автор сценария фильмов канала Россия 1: Особенности национальной маршрутки (2013), Поворот наоборот (2013), Тайна кумира (Муслим Магомаев) (2013), Любимая женщина (2013).

Песни

Анжелика Варум 
 «Городок» (Ю. Варум)
 «Дождливое такси» (Ю. Варум)
 «Зимняя вишня» (Ю. Варум)
 «Москва-река» (Ю. Варум)
 «Художник, что рисует дождь» (Ю. Варум)
«Это всё для тебя» (Ю. Варум)

Светлана Лазарева 
 «Акварель» (Ю. Варум)

Аркадий Укупник 
 «Баллада о Штирлице» (А. Укупник)
 «Петруха» (А. Укупник)
 «Поплавок» (А. Укупник)

Призы и награды 
 Номинант премии «Овация» — лучший поэт года
 Лауреат Премии «Звезда»
 13-кратный лауреат фестиваля «Песня года»

Примечания 

Поэты России
Русские поэты
Драматурги России
Актёры России
Режиссёры России
Члены Союза писателей Москвы
Члены Союза театральных деятелей России
Персоналии:Театр Современник
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа